

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Édouard Hentsch, (1829-1892), est un banquier suisse ;
 Henri Hentsch (1761-1835), banquier genevois ;
 Nikolai Hentsch, (1983- ) est un skieur alpin brésilien ;
 Richard Hentsch, (1869-1918), est un officier saxon, colonel de l'armée allemande ;
 Thierry Hentsch, (1944–2005), professeur de philosophie politique ;

Finance
 La Banque Bénédict Hentsch & Cie SA est une banque privée suisse ;
 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie est une banque privée suisse ;

Homonymie
Homonymie de patronyme